Payola – pratica illecita del business musicale
 Payola – gruppo musicale neozelandese
 Payola – gruppo musicale nordirlandese
 Payola: 2002-2012 – album compilation dei Cribs del 2013
 Payola – album in studio dei Desaparecidos del 2015